Балашевка () — деревня входящая в Комсомольский сельсовет Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 30 км на северо-запад от Речицы и железнодорожной станции в этом городе, в 80 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск — Речица.

В деревне 15 жилых домов (2004 год). Планировка складывается из прямолинейной, ориентированной с юго-востока на северо-запад, улицы. Застройка деревянными домами.

Водная система 
На окраине деревни река Крапивинка (приток Березины).

История 

Деревня основана во 2-й половине XIX века в Горвальской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1885 году являлась хутором. В нём находились винокурня и ветряная мельница. Входила в состав поместья Горваль и принадлежала Р. Ф. Менгдену.

С 8 декабря 1926 года до 1935 год являлась центром Балашевского сельсовета. В деревне функционировали школа и изба-читальня. В 1930 году организован колхоз. Действовала кузница. Во время Великой Отечественной войны в деревне была база партизанского отряда «За Родину». На фронтах погибли 30 жителей деревни. В июне 1943 года оккупанты полностью сожгли деревню и убили 11 местных жителей. В 1959 году деревня входила в состав совхоза «Комсомолец» с центром в деревне Комсомольск.

Население

Численность 
2004 год — 15 дворов, 18 жителей.

Динамика 
 1897 год — 25 дворов, 201 житель (согласно переписи).
 1908 год — 38 дворов, 222 жителя.
 1940 год — 41 двор, 203 жителя.
 1959 год — 185 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 15 дворов, 18 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района